A magyar családnevek a 13-14. században alakultak ki. Az alábbi lista a 100 leggyakoribb családnevet mutatja, amelyek a teljes lakosság egyharmadának nevei. Kétszázezres nagyságrendű előfordulásukkal az öt leggyakoribb név viselői a lakosságnak több mint egytizedét teszik ki.

A leggyakoribbak a foglalkozást jelentő családnevek, a legalább tízezerszer előfordulók között ezek 39%-ot képviselnek, ezt követi a nemzetiségek nevéből eredő (20%) valamint a tulajdonságokat jelentő családnevek (20%, ebből külső: 15%, személyiség: 5%). Az utónevekből kialakult családnevek 12%-ot, míg a többnyire -i végződésű helységnevekhez kapcsolódóak 3%-ot képviselnek a leggyakoribb nevek között (összesen: 94%).

 
 
 

* Amennyiben az egyes családnevek változatait együttesen számoljuk (például: Balogh, Balog, Ballog, Balóg, Balyog, Bajog, Balók, Ballogh, Balógh, Balohg, Bolog, Bologh), úgy a gyakorisági sorrendben eltérő helyezés is kialakulhat. Mindemellett a Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatai nem térnek ki valamennyi névváltozat előfordulási számaira, így hiteles sorrendet megállapítani nem lehet.

Jegyzetek

Források

További információk 
 Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Budapest, Tinta, 2010. 
 A család- és a keresztnév sorrendje a különböző nyelvekben (National Geographic)

Nevek
Magyar nyelvbeli rekordok
Magyar kulturális témájú listák